

Geografia 
 Torrent – comune spagnolo nella provincia di Girona nella comunità autonoma della Catalogna
 Torrent – comune spagnolo nella provincia di Valencia della Comunità Valenzana

Persone 
 Ana Torrent – attrice spagnola
 Domènec Torrent – calciatore e allenatore spagnolo
 Carlos Torrent – ciclista spagnolo
 Fernando Torrent – calciatore argentino
 Ferran Torrent – scrittore e giornalista spagnolo
 Marion Torrent – calciatrice francese
 Roger Torrent – urbanista e politico spagnolo

Altro 
 Torrent – file di BitTorrent
 Torrent – film di Monta Bell (1926)
 Torrent – autovettura prodotta dalla Pontiac dal 2005 al 2009

Pagine correlate 
 The Torrent